Levica – partito politico macedone
 Levica – partito politico sloveno